Бумтанг:

 Бумтанг — один из двадцати дзонгхагов Бутана, находится в восточной части страны, относится к южному дзонгдэю.
 Бумтанг — один из языков Бутана.
 Бумтанг — одна из девяти исторических провинций Бутана.
 Бумтанг — долина в Бутане.
  — один из народов, проживающий в Бутане.